La competizione della categoria pesi massimi (oltre 73 kg) di lotta libera ai Giochi della IV Olimpiade si tenne il 23 luglio 1908 allo stadio di White City a Londra.

Classifica finale

Risultati

Collegamenti esterni 
 Wrestling at the 1908 London Summer Games: Men's Heavyweight, Freestyle su Sports-reference.com

LL 5